„Repentless“ е единадесети студиен албум на траш метъл групата Slayer. Това е първи албум само с двама членове от класическия състав на групата.

Състав 
 Том Арая – вокали, бас
 Кери Кинг – китара
 Гари Холт – китара
 Пол Бостаф – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Слейър
Музикални албуми от 2015 година